Suite (, также  — сюита):
 как Пакет прикладных программ (напр. Adobe Creative Suite, CorelDRAW Graphics Suite)
 Suite (альбом)
 Suite PreCure — восьмая часть многосерийной аниме-серии "Pretty Cure" студии Toei Animation (2011) 
 Suite Sudarmoricaine  — песня 
 Suite: Judy Blue Eyes — песня